Witold Włodzimierz Stankiewicz (1893–1940) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Witold I Stankiewicz (1896–1940) – major dyplomowany broni pancernych Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Witold Stankiewicz (1919–2019) – polski historyk dziejów najnowszych, bibliotekarz, wydawca źródeł

Przypisy